Злыднево — название населённых пунктов в России:

 Злыднево — до 1968 г. название села Калиново в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Злыднево — до 1966 г. название деревни Грачёвка в Вязниковском районе Владимирской области.